Сезон НБА 1977/1978 — стал 32-м сезоном Национальной баскетбольной ассоциации. Чемпионом стала команда «Вашингтон Буллетс». В финале «Буллетс» победили в семи играх команду «Сиэтл Суперсоникс».

На драфте НБА 1977 года под первым номером клубом «Милуоки Бакс» был выбран центровой Кент Бенсон из Индианского университета в Блумингтоне. Под 5-м номером на том драфте был выбран Уолтер Дэвис, под 7-м — Бернард Кинг, а под 12-м — Седрик Максвелл.

Регулярный сезон

Положение команд в дивизионах 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Положение команд в конференциях

Плей-офф

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 
 Самый ценный игрок НБА: Билл Уолтон, Портленд Трэйл Блэйзерс
 Самый ценный игрок финала: Уэс Анселд, Вашингтон Буллетс
 Новичок года НБА: Уолтер Дэвис, Финикс Санз
 Тренер года: Хуби Браун, Атланта Хокс

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Трак Робинсон
 Ф Джулиус Ирвинг
 Ц Билл Уолтон
 З Джордж Гервин
 З Дэвид Томпсон

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф Уолтер Дэвис
 Ф Морис Лукас
 Ц Карим Абдул-Джаббар
 З Пол Вестфал
 З Пит Маравич

 Сборная новичков НБА
 Уолтер Дэвис
 Маркес Джонсон
 Бернард Кинг
 Джек Сикма
 Норм Никсон

 Первая сборная всех звёзд защиты:
 Бобби Джонс
 Морис Лукас
 Билл Уолтон
 Лайнел Холлинз
 Дон Бьюз

 Вторая сборная всех звёзд защиты:
 И Си Коулмен
 Боб Гросс
 Карим Абдул-Джаббар
 Артис Гилмор
 Норм Ван Лир
 Квинн Бакнер

Комментарии

Ссылки 
 1977-78 NBA Season Summary

НБА по сезонам
НБА в сезоне 1977/1978